Euphoria kan syfta på:

 Euphoria (album av Def Leppard) – det brittiska hårdrocksbandet Def Leppards åttonde studioalbum från 1999
 Euphoria (album av Vinnie Vincent) – en EP-skiva från Vinnie Vincent
 Euphora (mjukvara) – en animationsmotor.
 Euphoria (sång) – en låt med Loreen och vinnarlåten i både Melodifestivalen 2012 och Eurovision Song Contest 2012
 Euphoria (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Euphoria (film) – en långfilm från 2018 i regi av Lisa Langseth
 Euphoria (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 2019–

Euforia kan syfta på:
 Euforia - Helen Sjöholm Sjunger Billy Joel – ett musikalbum med Helen Sjöholm från 2010* 
 Euforia (wrestlare) – en brottare